Horvátország
Zaklopatica település Lastovo szigetén, Dubrovnik-Neretva megyében
Zaklopatica szigetecske Dél-Dalmáciában, Lastovo szigetének északi partjainál